Arndt-Verlag bezeichnet

 den Arndt-Verlag (Bretten), einen Buch- und Zeitschriftenverlag in Bretten für Literatur über Papageien und andere Vögel.
 den Arndt-Verlag (Kiel), einen von Dietmar Munier geleiteten rechtsextremen Buch- und Zeitschriftenverlag in Kiel